Naraghi est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, poétesse canadienne
Ehsan Naraghi (1926-2012), sociologue iranien
, joueur iranien de football
 (né en 1982), femme politique suédoise
 (né en 1988), coureuse iranienne de motocross
 (né en 1967), auteure iranienne

Homonymie de patronyme